Pitogo ist der Name von:

 Pitogo (Quezon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 Pitogo (Zamboanga del Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur auf den Philippinen